Sainte-Luce (Isère), een gemeente in het Franse departement Isère
Sainte-Luce (Martinique), een gemeente in het Franse departement Martinique